Иван Ратиев:
 Ратиев, Иван Давидович(?—1825) — князь, генерал-майор, участник русско-польских войн.
 Ратиев, Иван Дмитриевич (1868—1958) — офицер императорской армии.